Мойсе́єнко — українське прізвище. Відомі носії:
 Мойсеєнко Анатолій Миколайович — член ГО «Українська Асоціація інвалідів АТО», учасник антитерористичної операції, кавалер ордена «За мужність» III ступеня
 Мойсеєнко Андрій Олександрович (* 1973) — полковник вільного козацтва, доброволець, молодший лейтенант запасу ЗСУ, Державна прикордонна служба України, учасник російсько-української війни.
 Мойсеєнко Варфоломій Явтухович (1894—1962) — підполковник Армії УНР.
 Мойсеєнко Володимир Олександрович (* 1963) — народний артист України, артист естради.
 Мойсеєнко Зоя Василівна (1929—2018) — український архітектор.
 Мойсеєнко Петро Анісимович — один з перших російських робітників-революціонерів.
 Мойсеєнко Федір Петрович (1754—1781) — перший український мінералог.

Див. також 
 Моісеєнко (значення)

Примітки 

Українські прізвища